En la mitología griega, Acmón era uno de los Coribantes o quizá de los Dáctilos, asociado con el yunque. Junto con sus hermanos se unió a Dioniso en su guerra contra los indios. Acmón era hijo de Soco y Combe.

En la mitología romana, Acmón era el nombre de dos personajes:
 Acmón, un compañero de Diomedes en Italia que insultó a Venus, por lo que esta le transformó en pájaro.
 Acmón, un compañero de Eneas en Italia. Era hijo de Clitio y hermano de Menesteo. Su familia siguió a Eneas al exilio tras la Guerra de Troya.

Notas